Watongia meieri — вид вимерлих синапсидів з ряду пелікозаврів (Pelycosauria). Відомі з часткового скелету єдиною особини з відкладень формації Чікаша () на території Оклахоми, що датуються верхнім або середнім пермським періодом. Голотип представлений фрагментами черепа і передніх кінцівок, плечовим поясом, декількома хребцями, ребрами і гастраліями. Згідно реконструкції, загальна довжина тіла особини-голотип становила близько 2 м.

Таксономія 
Першвідкривач виду Еверетт Олсон відніс його до родини Gorgonopsidae, відомої за рештками на території Південної Африки та Росії. Згодом Watongia meieri розглядалася у складі іншої родини терапсидів — Eotitanosuchidae. В ході ревізії 2004 р. було виявлено приналежність цього виду до іншого ряду синапсидів — пелікозаврів (у складі родини Varanopidae).

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin, Mann, & Hebert (2019):

Див. також 
 Варанопсеїди

Ресурси Інтернету 
 The main groups of non-mammalian synapsids at Mikko's Phylogeny Archive

Виноски 

Фауна пермського періоду
Синапсиди